Czako bezeichnet
 Tschako, Kopfbedeckung

Czako ist der Familienname folgender Personen:
 Iosif Czako (1906–1966), rumänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Czakó
 Cako